CWO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mineral Wells / Fort Wolter AAF (Stati Uniti)